Schweiz landslag i handboll kan syfta på:

Schweiz herrlandslag i handboll.
Schweiz damlandslag i handboll.